NGC 2071 (другое обозначение — LBN 938) — отражательная туманность в созвездии Орион. Входит в состав туманности M78.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

2071
Орион (созвездие)
Отражательные туманности